Gaylord puede referirse a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

 Gaylord (Kansas)
 Gaylord (Minnesota)
 Gaylord (Míchigan)